Tage Andersen har flere betydninger:

 Tage Andersen (officer) (1899-1965) – dansk officer
 Tage Andersen (forstander) (1909-1963) – dansk forstander
 Tage Andersen (bankdirektør) (1927-2006) – dansk bankdirektør (Josef Tage Andersen)
 Tage Andersen (kunstner) (født 1947) – dansk kunstner
 Tage Andersen (tegner) (født 1922-1981) - dansk tegner